Driesch steht für:
 Driesch (westfälisch-rheinländisches Adelsgeschlecht)
 Driesch (Adelsgeschlecht, Schlebuschrath), bergisches Adelsgeschlecht zu Schlebuschrath bei Leverkusen-Alkenrath
 Driesch (Adelsgeschlecht, Grünscheid), bergisches Adelsgeschlecht zu Grünscheid bei Burscheid
 Driesch (Adelsgeschlecht, Hartenfels), Geschlecht des Adolph de Driesche (urkundl. 1330–1338), kurtrierer Burgmann zu Burg Hartenfels 
 Driesch (Patriziergeschlecht), bürgerliches Ratsherrengeschlecht in Köln
 Driesch (Zeitschrift), Zeitschrift für Literatur und Kultur

Ortsteile:
 Driesch (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Driesch (Bierenbachtal), Ortsteil von Bierenbachtal in der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis
 Driesch (Frenz), Ortsteil von Frenz (Inden) im Kreis Düren
 Driesch (Hennef), Ortsteil von Bödingen in der Stadt Hennef (Sieg)
 Driesch (Kaarst), Stadtteil in Kaarst im Rhein-Kreis Neuss
 Driesch (Lutzerath), Ortsteil der Gemeinde Lutzerath im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Driesch (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
 Driesch (Wassack), zu Wassack gehörender ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf an der Sieg

Driesch ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Driesch (1867–1941), deutscher Biologe und Philosoph
 Johannes Driesch (1901–1930), deutscher Maler
 Lydia Driesch-Foucar (1895–1980), deutsche Künstlerin
 Margarete Driesch (1874–1946), deutsche Schriftstellerin
 Michael W. Driesch (* 1963), deutscher Filmemacher, Autor und Unternehmer

Von den Driesch ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Driesche
 Triesch
 Dreesch